Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 19 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Bjelašnicy. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Phil Mahre z USA, srebro wywalczył jego rodak i brat bliźniak - Steve Mahre, a brąz zdobył Francuz Didier Bouvet.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984